

Михайлово — село, община Хайредин, Врачанська область
 Михайлово — село, община Стара Загора, Старозагорська область

Михайлово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область